Бородаевский — фамилия.

Известные носители:
 Бородаевский, Валериан Валерианович (1875—1923) — русский поэт.
 
 Бородаевский, Николай Иванович (1907—1989) — советский геолог ЦНИГРИ.

Бородаевская

См. также 
 Бородаевские — дворянский род.